Cotter es un apellido de origen irlandés y puede hacer referencia a:

Personas 
 Eliza Taylor-Cotter (1989), actriz australiana

Autores de nombres científicos 
 Cotter - H.Van T. Cotter fl. 1989

Lugares 
 Cotter: estado de Arkansas, Estados Unidos
 Cotter: en Iowa, EE. UU.
 río Cotter: distrito del Territorio de la Capital Australiana